Geoica är ett släkte av insekter som beskrevs av Hart 1894. Enligt Catalogue of Life ingår Geoica i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen pungbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Geoica